Otdia Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Wotje Atoll (atoll i Marshallöarna), 
 Wotje (ö), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar